Morrensi – abitanti di Morro Cabeça no Tempo
Morrensi – abitanti di Morro da Garça
Morrensi – abitanti di Morro do Chapéu
Morrensi – abitanti di Morro do Pilar